Бошњаци могу бити:

 Бошњаци, архаичан назив за становнике Босне – исто што и Босанци
 Бошњаци, припадници посебне нације, која је то име усвојила 1993. године на Првом бошњачком сабору у Сарајеву
 Бошњаци (војска) или Босански Крајишници, елитна пруска коњица из XVIII вијека
 Барањски Бошњаци, етничка подгрупа Хрвата у Мађарској, досељеници из источне Босне
 носиоци презимена Бошњак – у множини Бошњаци

насељена мјеста:
 Бошњаци (Сански Мост), насеље у општини Сански Мост, ФБиХ, БиХ
 Бошњаци (Вождовац), насеље у општини Вождовац, Србија
 Бошњаци (општина), насеље и седиште истоимене општине, Хрватска

Види још 
 Бошњак (вишезначна одредница)
 Бошњакиња (вишезначна одредница)
 Бошњаштво (вишезначна одредница)
 Бошњачки блок (вишезначна одредница)
 Бошњачка странка (вишезначна одредница)
 Бошњачка демократска странка (вишезначна одредница)
 Бошњаце, насеље у општини Лебане, Србија